Beetson ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Beetson (1945–2011), australischer Rugbyspieler
 Frank Beetson junior (1905–1990), US-amerikanischer Kostümbildner und Kostümberater